Aqui são listados os distritos de Barbacena, que são uma divisão oficial do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado de Minas Gerais. As subdivisões estão de acordo com a Prefeitura de Barbacena, enquanto que o total de habitantes, a área e a quantidade de domicílios particulares foram coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) durante o censo realizado no ano de 2010 e as datas de criação foram extraídas por este instituto da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros.

Além dos treze distritos, Barbacena também é dividida em cerca de 40 bairros. O distrito-sede, que é onde se encontram muitos dos bairros e o centro da cidade, foi criado pela pelo alvará de 16 de janeiro de 1752, tendo sido elevado à categoria de vila em 14 de agosto de 1791 e à condição de cidade pela lei provincial nº 163, de 9 de março de 1940. Hoje a sede é o maior e mais populoso, contando com  habitantes e 227,01 km². O segundo maior distrito é Padre Brito, com área de 92,56 km², e o segundo mais populoso é o distrito de Correia de Almeida, que possui  habitantes.

Distritos

Ver também 
 Distritos do Brasil

Ligações externas 
 

Barbacena